Моделі фирми Мазда:

 3
 5
 6
 Autozam AZ-1
 Autozam AZ-3
 Autozam Carol
 Autozam Clef
 Autozam Revue
 Autozam Scrum
 AZ-Offroad
 AZ-Wagon
 B-2500
 BT-50
 Bongo
 Bongo Bondy "West Coast"
 Bongo Brawny
 Bongo Friendee
 Capella
 Capella Cargo
 Capella Coupe
 Capella Liftback
 Capella Wagon
 Carol
 Cronos
 CX-5
 CX-7
 CX-9
 Demio
 Efini MPV
 Efini MS-6
 Efini MS-8
 Efini MS-9
 Efini RX-7
 Etude
 Eunos 100
 Eunos 300
 Eunos 500
 Eunos 800
 Eunos Cargo
 Eunos Cosmo
 Eunos Presso
 Eunos Roadster
 Familia
 Familia Astina
 Familia Neo
 Familia S-Wagon
 Familia Van
 Familia Wagon
 Ford Festiva
 Ford Festiva Mini Wagon
 Ford Freda
 Ford Ixion
 Ford Laser
 Ford Laser Coupe
 Ford Laser Lidea
 Ford Laser Lidea Wagon
 Ford Laser Sedan
 Ford Spectron
 Ford Telstar
 Ford Telstar II
 Ford Telstar TX5
 Ford Telstar Wagon
 Lantis
 Laputa
 Luce
 Millenia
 MPV
 MX-3
 MX-5
 MX-6
 Persona
 Premacy
 Proceed
 Proceed Levante
 Proceed Marvie
 Protege
 Revue
 Roadster
 RX-7
 RX-8
 Savanna RX-7
 Scrum
 Scrum Wagon
 Sentia
 Spiano
 Tribute
 Verisa
 Xedos 6
 Xedos 9

Див. також 
 Autozam

Посилання 
 Русскоязычный ресурс, полностью посвященный японским автомобилям 
 Международный Mazda Xedos 6 / Eunos 500 Клуб 
 Форум владельцев и поклонников автомобилей Mazda
 Клуб владельцев и поклонников автомобилей Mazda серии MX
 Форум владельцев и поклонников автомобилей Mazda mx3
 Официальный всероссийский клуб владельцев Мазда 3 
 "Я Mazda 3!" - Путевые заметки одного автомобиля 
 Mazda CX-5 2012 - первые шпионские фото